

Соснина — присілок, Нижньовартовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Соснина — село, Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Соснина — село, Львівська область, Жовківський район
 Соснина — село, Львівська область, Бродівський район